General může znamenat:

 General (hudební skupina) – maďarská rocková skupina,
 General (lokomotiva) – parní lokomotiva s uspořádáním náprav 4-4-0.